Beckers ist der Familiennamene folgender Personen:

 André Beckers (1927–2021), belgischer Comicautor
 Astrid Beckers (* 1965), deutsche Turnerin
 Chris Beckers (* 1953), niederländischer Musiker
 Christine Beckers (* 1943), belgische Rundstrecken- und Rallyefahrerin
 Günther Beckers (* 1953), deutscher Künstler

 Henri Beckers (um 1947–2015), belgischer Radsportfunktionär
 Hubert Beckers (1806–1889), deutscher Philosoph
 Joseph Heinrich von Beckers zu Westerstetten (1764–1840), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Jürgen Beckers (* 1964), deutscher Kabarettist, siehe Jürgen B. Hausmann
 Karl August von Beckers zu Westerstetten (1770–1832), deutscher General
 Ludwig Andrejewitsch Beckers (1832–1862), russischer Mediziner
 Marc Beckers (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Matthias Beckers (1900–1985), römisch-katholischer Pfarrer und Friedensaktivist
 Nicolaus Wilhelm Beckers (Freiherr von und zu Walhorn und Schönkirchen, um 1630–1705), Arzt aus den Spanischen Niederlanden
 Otto Beckers (1879–??), deutscher Lehrer
 Paul Beckers (1878–1965), deutscher Komiker
 Pierre-Olivier Beckers-Vieujant (* 1960), belgischer Geschäftsmann und Sportfunktionär, Präsident des belgischen NOKs
 Ria Beckers (1938–2006), niederländische Politikerin
 Tilmann Beckers (1887–1957), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Bochum

Beckers steht für:
 Beckers, Biersorte, siehe Brauerei Becker

Siehe auch:
 Becker (Familienname)